Лига звёзд Катара 2008/2009 годов () — 37-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул смог защитить клуб «Аль-Гарафа». Сезон начался 13 сентября 2008 года и закончился 17 апреля 2009 года.

По итогам прошлого сезона во Второй дивизион вылетел «Эш-Шамаль». Лигу пополнил клуб «Аль-Харитият».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Катара на сайте soccerway.com
 Чемпионат Катара на сайте goalzz.com

2008/2009
Катар
Катар
Спорт в Катаре в 2008 году
Спорт в Катаре в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009